Ниже приводится список воздушных и противовоздушных (зенитных) боёв, случаи дезертирства лётчиков и угона военных и гражданских летательных аппаратов, аварии и другие авиационные инциденты, имевшие место в ходе войны в Персидском заливе.

Воздушные бои 

аббревиатуры, используемые в таблице:
 TFW (Tactical Fighter Wing) = тактическое истребительное авиакрыло (ВВС)
 TFG (Tactical Fighter Group) = тактическая истребительная авиагруппа (ВВС)
 VF (Fighter Squadron) = истребительная эскадрилья (ВМС)
 VFA (Fighter-Attack Squadron) = истребительно-штурмовая эскадрилья (ВМС)
 ECS  (Electronic Combat Squadron)= эскадрилья радиоэлектронной борьбы (ВВС)
 RSAF (Royal  Saudi Air Force) = Военно Воздушные Силы Саудовской аравии

Один из двух МиГ-29 уничтоженных 19 января 1991 года, разбился во время выполнения ПРМ в ходе преследования.

Противовоздушные бои

Перебежчики 
По заявлению иракской стороны за период войны в Иран перебежчиками было угнано 148 военных и гражданских самолётов. В марте 1993 года Иракская государственная организация гражданского воздухоплавания «Иракские авиалинии» обратилась к Ирану с запросом о возвращении гражданских самолётов, запрос был проигнорирован. Затем иракское правительство затребовало возвратить все летательные аппараты обратно вместе с экипажами. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти в своём ответном заявлении признал лишь, что только 22 иракских самолёта приземлились в Иране, дополнительно отметив, что иранская сторона будет готова возвратить эти 22 самолёта исключительно после получения официального запроса Организации Объединённых Наций. Министр иностранных дел Ирака Ахмад Хуссейн уточнил подробности по угнанным самолётам:
 Военных самолётов всех моделей — 115
 24 — Dassault Mirage F.1
 24 — Су-24
 40 — Су-22
 4 — Су-20
 7 — Су-25
 4 — МиГ-29
 7 — МиГ-23МЛ
 4 — МиГ-23БН
 1 — МиГ-23УБ
 Гражданских самолётов всех моделей — 33
 2 — Boeing 737
 2 — Boeing 747
 2 — Boeing 767 (не были затребованы)
 1 — Boeing 707
 1 — Boeing 727
 15 — Ил-76
 2 — Dassault Falcon 20
 3 — Dassault Falcon 50
 1 — Lockheed JetStar
 1 — Airbus A300
 5 — Airbus A310A

Иранская сторона мотивировала свои действия по укрывательству угнанных летательных аппаратов тем, что они были конфискованы в пользу государства по военным репарациям, которые не были выплачены иракской стороной со времени окончания последней ирано-иракской войны. Во избежание несанкционированных попыток доступа к самолётам или их обратного угона, они были рассредоточены по территории страны, по различным аэродромам, замаскированы и оставлены под охрану.

См. также 
 Список потерь авиации Многонациональных сил в ходе Войны в Персидском заливе
 :en:Air engagements of the Gulf War
 :en:Gulf War air campaign

Война в Персидском заливе
Персидский залив
Ирак